Suraż: comune della Polonia;
 Suraž: cittadina della Russia europea.